

Geografia

Francia 
 Les Planches-en-Montagne – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Les Planches-près-Arbois – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Les Planches – ex comune ora frazione di Montreux, comune nel distretto della Riviera-Pays-d'Enhaut (Canton Vaud)

Pagine correlate 
 Planches (disambigua)